Тыквоголовый:

 Тыквоголовый — американская серия фильмов ужасов с 1988 по 2007 год.
 Тыквоголовый Джек — один из героев сказочного цикла о Стране Оз.